Vévoda Albrecht Fridrich Pruský (29. dubna 1553, Königsberg (Královec) – 27. srpna 1618, Fischhausen) byl od roku 1568 vládnoucí kníže Pruského vévodství, poslední Hohenzollern v pruské linii.

Biografie

Původ, mládí 
Albrecht Fridrich se narodil jako syn Albrechta von Brandenburg-Ansbach a jeho druhé manželky Anny Marie von Braunschweig. Chlapci se dostalo dobrého vychování a vzdělání. Jeho otec zemřel roku 1568 a Albrecht Fridrich se tak stal již ve svých patnácti letech druhým pruským vévodou.

Vláda 
Vzhledem k tomu, že se stal vévodou v pouhých patnácti letech, byl pod poručnictvím vrchní rady z fanaticky ortodoxní strany, jež byla u moci od roku 1566. Spolu s klérem, v jehož čele stál biskup von Samland Heshusius, tyranizovali mladého, osiřelého, vší podpory zbaveného vévodu natolik, že záhy poté, co v roce 1571 převzal vládu, upadl do depresí.

Roku 1572 se u něj projevily příznaky duševní nemoci. Roku 1577 ustavil polský král Štěpán Báthory právním poručníkem a regentem vévodství markraběte Jiřího Fridricha Braniborsko-Ansbašského. Po jeho smrti (1603) převzal roku 1605 kuratelu nad Albrechtem Fridrichem braniborský kurfiřt Joachim Fridrich a posléze roku 1608 Jan Zikmund, Albrechtův zeť, manžel jeho nejstarší dcery Anny, který se také po smrti nemocného panovníka stal jeho nástupcem.

Duševní choroba a smrt 
Albrecht Fridrich zemřel ve Fischhausenu jako zcela pomatený 27. srpna roku 1618, aniž by po sobě zanechal mužského potomka. Tím připadlo jeho vévodství braniborské linii Hohenzollernů a vládcem Prus se stal Jan Zikmund Braniborský.

Manželství a potomci 
14. října roku 1573 se Albrecht Fridrich oženil s Marií Eleonorou von Jülich-Kleve-Berg, dcerou Viléma Bohatého a Marie Habsburské. Z manželství se narodilo sedm potomků, dva synové a pět dcer, oba chlapci však zemřeli ještě jako nemluvňata:

 Anna Pruská (3. července 1576 – 30. srpna 1625), ⚭ 1594 Jan Zikmund Braniborský (8. listopadu 1572 – 23. prosince 1619), kurfiřt a markrabě braniborský
 Marie Pruská (23. ledna 1579 – 21. února 1649), ⚭ 1604 markrabě Kristián Braniborsko-Bayreuthský (30. ledna 1581 – 30. května 1655)
 Albert Fridrich Pruský (*/† 1580)
 Sofie Pruská (31. března 1582 – 24. listopadu 1610), ⚭ 1609 Vilém Kettler (20. června 1574 – 7. dubna 1640), kuronský vévoda
 Eleonora Pruská (21. srpna 1583 – 9. dubna 1607), ⚭ 1603 Jáchym Fridrich Braniborský (27. ledna 1546 – 18. července 1608), braniborský kurfiřt, krnovský kníže a regent pruského vévodstv
 Vilém Pruský (23. června 1585 – 18. ledna 1586)
 Magdalena Sibylla Pruská (31. prosince 1586 – 12. února 1659), ⚭ 1607 Jan Jiří I. Saský (5. března 1585 – 8. října 1656), kurfiřt saský

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10402.htm#i104017

Hohenzollernové
Pruští vévodové
Narození v roce 1553
Úmrtí v roce 1618
Muži
Narození 7. května
Úmrtí 28. srpna